Ястребовский — название населённых пунктов в России:

 Ястребовский — хутор в Новоаннинском районе Волгоградской области.
 Ястребовский — хутор в Крымском районе Краснодарского края.

См. также 
 Ястребовский сельский совет
 Ястребовский сельсовет